Neofibularia är ett släkte av svampdjur. Neofibularia ingår i familjen Desmacellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Neofibularia